Pilda semănătorului se poate referi la:
 un text din Evanghelii (Matei 13; Luca 8)
 Pilda semănătorului (pictură de Bruegel)
 Pilda semănătorului (roman) (Parable of the Sower, roman de Octavia E. Butler)

Parabolele lui Iisus